Obiekty chronione w Polsce:
 Królewska Sosna – rezerwat przyrody w gminie Piecki w powiecie mrągowskim (województwo warmińsko-mazurskie)
 Królewska Sosna – pomnik przyrody w rezerwacie „Królewska Sosna”
 Królewska Sosna – pomnik przyrody w gminie Łochów w powiecie węgrowskim (województwo mazowieckie)

Przypisy